Пем Шрайвер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Барбара Поттер.

Лорі Макніл виграла титул, перемігши у фіналі Поттер з рахунком 6–4, 4–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Пем Шрайвер (півфінал)
  Лорі Макніл (переможниця)
  Барбара Поттер (фінал)
  Розалін Феербенк (півфінал)
  Робін Вайт (чвертьфінал)
  Джиджі Фернандес (2-ге коло)
  Гретхен Магерс (2-ге коло)
  Венді Тернбулл (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Newport Draw

Virginia Slims of Newport
Тур WTA 1988
Hall of Fame Tennis Championships 1988